Moore Island ist der Name folgender Inseln:

in Anarktika:
 Moore Island (Antarktika)

in Kanada:
 Moore Island (Nunavut)

in den Vereinigten Staaten:
 Moore Island (Missouri)
 Moore Island (New York)
 Moore Island (Tennessee)

Siehe auch:
 Moores Island